Pateras ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Pateras (* 1979), multiinstrumenteller australischer Jazz-Musiker und Neue-Musik-Komponist
 Raúl Pateras Pescara (1890–1966), argentinischer Luftfahrtpionier

Siehe auch:
 Patera